Passero ist der Familienname folgender Personen:

 Tommaso Passero O.P., Bischof von Troia

Siehe auch:
 Capo Passero, Kap an der Südostspitze Siziliens
 Isola di Capo Passero, kleine, flache und unbewohnte Insel im Südosten Siziliens, rund 300 m vor der Küste des Ionischen Meers
 Portopalo di Capo Passero, Gemeinde der Provinz Syrakus in der Region Sizilien in Italien